Ortskennzahl steht für:

 Telefonvorwahl, ein Teil der Telefonnummer im Festnetz
 Ortschaftskennziffer, eine statistische Kennziffer in Österreich